Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma la Bertens si è ritirata prima dell'inizio del torneo. Larsson ha fatto coppia con Eugenie Bouchard, perdendo al primo turno contro Rika Fujiwara e Darija Jurak.

In finale Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk hanno battuto Lara Arruabarrena e Timea Bacsinszky con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Xenia Knoll /  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Kaitlyn Christian /  Giuliana Olmos (primo turno)

<li> Eugenie Bouchard /  Johanna Larsson (primo turno)
<li> Bibiane Schoofs /  Yana Sizikova (quarti di finale)

Alternate 
  Tamara Korpatsch /  Diāna Marcinkēviča (primo turno)

Wildcard 

  Amandine Hesse /  Leonie Küng (primo turno)

<li> Conny Perrin /  Katarzyna Piter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2018